Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Tarondor – król Arnoru
 Tarondor – król Gondoru